Славеево:

 Славеево — село в Болгарии. Находится в Добричской области, входит в общину Добричка.
 Славеево — село в Болгарии. Находится в Хасковской области, входит в общину Ивайловград.